Mana’o ist der Familienname folgender Personen:
 Justin Mana’o (* 1993), Fußballspieler für Amerikanisch-Samoa
 Tor-Lawrence Mana’o (* 1999), Fußballspieler für Amerikanisch-Samoa